Daumantas – nome proprio di persona lituano maschile
Daumantas – granduca di Lituania nel XIII secolo
Daumantas – sovrano di Pskov